Сулеюв () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 15 375 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Мнишкув
 Пётркув-Трыбунальски
 Гмина Ренчно
 Гмина Розпша
 Гмина Вольбуж

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства